Garcihernández kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garcihernández (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Garcihernández (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar